WinFuture xp-Iso-Builder es un programa informático que permite crear un CD o DVD personalizado de instalación  de  Windows, integrando todos los service packs descargados, determinando cuáles cuentas se crean e incluyendo drivers y programas, entre otras opciones. Este programa funciona tomando una instantánea (snapshot) del sistema y creando una imagen ISO que se puede quemar a un CD or DVD.

El software se ha desarrollado por el alemán Tobias Schiek desde 2004 y es el sitio web de WinFuture. Hay alrededor de 1,7 millones de descargas (julio de 2012) y por encima del promedio puntajes y posiciones en otros sitios de descarga.

Sistemas operativos compatibles 
 Windows 2000 (Professional, Server, Advanced Server)
 Windows XP (Professional, Home, N, Media Center, Tablet PC, x64)
 Windows Server 2003 (Standard, Web, Enterprise, x64, R2)

Enlaces externos 
 WinFuture xp-Iso-Builder

Referencias 

Software de instalación
Freeware